Station Gorzów Wielkopolski Chróścik was een spoorwegstation in de Poolse plaats Gorzów Wielkopolski.

Gorzów Wielkopolski Chróścik
Gorzów Wielkopolski